Кошляки — название населённых пунктов.

Украина 
 Кошляки — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Кошляки — село в Подволочисском районе Тернопольской области.